Negoești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Negoești (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Negoești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți